Ludwig Munzinger, journaliste et éditeur allemand
 Martin J. Munzinger, homme politique suisse
 Werner Munzinger, administrateur et explorateur suisse